Gryfino (district), een district in de Poolse provincie West-Pommeren
 Gryfino (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Gryfino (stad), een stad in deze gemeente